Jacques Poitrenaud (Lille, 22 de maio de 1922 Paris, 5 de abril de 2005) foi um ator e cineasta francês.